Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů po výhrách ve třech kolech. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený a osmý tenista světa Marin Čilić, jenž ve finále zdolal turnajovou dvojku Roberta Bautistu Aguta ze Španělska po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2015
ATP World Tour 2015